Ала́н Гео́ргиевич Те́хов () — заслуженный тренер России (2000) и Южной Осетии по вольной борьбе.

Биография 
Родился в Северной Осетии. Воспитал много известных борцов, среди которых чемпион мира среди юниоров, чемпион России среди молодёжи, призёр чемпионатов Европы и России — Вадим Лалиев, серебряный призёр летних Олимпийских Игр в Афинах (2004), двукратный чемпион мира среди кадетов, чемпион Европы среди юниоров, призёр чемпионата мира и обладатель Кубка Азии Геннадий Лалиев, чемпион мира среди молодёжи — Таймураз Урусов.

См. также 
 Лалиев, Вадим Казбекович
 Лалиев, Геннадий Казбекович

Ссылки 
 Техов Алан Георгиевич

Примечания 

Борцы СССР